Vorderberg heißen folgende geographische Objekte:

 Vorderberg (Gemeinde Sankt Stefan im Gailtal), Ortschaft und Katastralgemeinde von Sankt Stefan, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Vorderberg (Gemeinde Eichkögl), Ortsteil der Gemeinde Eichkögl, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Vorderberg (Gemeinde Unterlamm), Ortsteil der Gemeinde Unterlamm, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Vorderberg (Ortschaft Rinegg), Ortslage von Rinegg, Gemeinde Ranten, Bezirk Murau, Steiermark
 Vorderberg (Ortschaft Freiberg), Ortslage von Freiberg, Gemeinde Ranten, Bezirk Murau, Steiermark
 Vorderberg (Gemeinde Thörl), Gemeindeteil von Thörl, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Vorderberg (Amden), Ortsteil der Gemeinde Amden, St. Gallen

Siehe auch:
 Vorberg
 Vordernberg
 Vorderburg
 Vorderberger Siedlung
 Hinterberg